Die vierte U-16-Fußball-Asienmeisterschaft wurde 1990 in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgetragen. Das Turnier begann am 19. Oktober und endete am 29. Oktober. Sieger wurde Katar durch einen 2:0-Sieg gegen den Gastgeber. Die beiden Finalisten sowie der Dritte China qualifizierten sich für die U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 1991.

Qualifikation 
Die Vereinigten Arabischen Emirate waren als Gastgeber für die Endrunde gesetzt. Die übrigen Nationen ermittelten in sieben Gruppen jeweils einen weiteren Teilnehmer.

Gruppen 1, 2, 3 und 7 
Jordanien, Katar, Saudi-Arabien und Indonesien qualifizierten sich für die Endrunde.

Gruppe 4 
Die Gruppe 4 spielte im August 1990 in Katmandu, Nepal.

Indien setzte sich im Elfmeterschießen durch. Pakistan verzichtete auf eine Teilnahme.

Gruppe 5 
Die Gruppe 5 spielte im Mai 1990 in Bangkok, Thailand. Dabei setzte sich Südkorea gegen die Gastgeber, Bangladesch und Malaysia durch.

Gruppe 6 
Die Gruppe 6 spielte im April 1990 in Kunming, Volksrepublik China.

Endrunde 
Die Endrunde wurde vom 19. bis 29. Oktober 1990 in Dubai, Schardscha und Abu Dhabi ausgetragen.

Gruppe A

Gruppe B

Halbfinale 

|}

Spiel um den dritten Platz 

|}

Finale 

|}

Ergebnis 
Die Finalisten Katar und Vereinigte Arabische Emirate sowie der Dritte China qualifizierten sich für die U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 1991.

Weblinks 
 4th Asian U-16 Championship 1990 auf rsssf.com (englisch)

1990
Fußballveranstaltung 1990
Fußball (Vereinigte Arabische Emirate)
Sportveranstaltung in den Vereinigten Arabischen Emiraten